Torso est une revue aujourd'hui semestrielle consacrée au cinéma de genre et plus spécifiquement au fantastique, à l'horreur et à la science-fiction. Chaque numéro contient un conséquent dossier consacré à un réalisateur et comprend analyses, entretiens et rubriques annexes.

Historique 

Créée en 2008 par Adrien Clerc et Julien Oreste, la revue contient à ce jour 12 numéros, dont il est possible de distinguer deux périodes.

2008-2012 

Durant cette période, chaque numéro est consacré presque intégralement à un réalisateur.

Numéro 1 (janvier-) : Takashi Miike
Numéro 2 (juillet-) : Jeff Lieberman
Numéro 3 (octobre-) : Lucky McKee & Chris Sivertson
Numéro double 4-5 () : Stuart Gordon & retour sur l'année 2009.
Numéro 6 (printemps 2010) : Mario Bava
Numéro 7 ( 2011) : Sergio Martino
Numéro 8 ( 2011) : Joe Dante
Numéro 9 (2012) : Sion Sono

2013-2015 

Dès 2013, la revue connaît un changement de formule et ouvre son sommaire à des rubriques périphériques au dossier central, toujours intégralement consacré à un réalisateur. En 2014, elle passe de 50 à 100 pages. En 2015, les premières pages en couleur font leur apparition.

Numéro 10 (2013) : Don Coscarelli
Numéro 11 (2014) : Brian Yuzna
Numéro 12 ( 2015) : Paul Verhoeven

Voir aussi

Liens externes 

 
 Présentation du dernier numéro par Culturopoing.com.
 Entretien avec l'un des fondateurs de la revue pour Radio Médusa.
 Entretien avec l'un des fondateurs de la revue pour Revues-de-cinema.net.
 Entretien avec un rédacteur de la revue pour Casteropodes.com.
 Article sur la presse de cinéma actuelle, dans lequel il est question de Torso, par 1kult.com.

Notes et références 

Revue française